Дискография Тома Уэйтса (), музыканта, играющего в жанрах блюза, джаза и экспериментального рока, включает в себя 16 студийных альбомов, 3 концертных альбома, 7 сборников, 24 сингла, 12 видеоклипов и 2 саундтрека.

Первые семь альбомов (6 студийных, 1 условно концертный) были изданы лейблом Asylum Records и выполнены в жанрах джаза и блюза с небольшим вкраплением фолка. Преобладают такие инструменты, как фортепиано, саксофон и акустическая гитара. Тексты песен в основном написаны от первого лица, во многих имеются ссылки на места, в которых жил и работал Уэйтс.

Далее следует музыкальная трилогия в жанре экспериментального рока, изданная лейблом Island Records. Подбор инструментов включает в себя аккордеон, контрабас, тромбон, банджо, волынку, орган, маримбу, скрипку Штроха и другие. На Island Records также вышел студийный альбом Bone Machine, на котором доминируют ударные и электрогитара, второй концертный альбом Big Time и The Black Rider, состоящий из песен к пьесе.

Последние альбомы, среди которых 6 студийных и 1 концертный, изданы лейблом ANTI- Records. Два альбома: Blood Money и Alice — содержат песни из театральных пьес. Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards состоит из трёх дисков, включающих редкий и новый материал. Жанры варьируются.

Три альбома Уэйтса: The Heart of Saturday Night, Rain Dogs и Mule Variations — попали в список «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone», заняв 339, 399 и 416 место соответственно. Два альбома: Bone Machine и Mule Variations — получили премию «Грэмми».

Среди сборников Тома отдельного внимания заслуживает The Early Years, состоящий из двух частей и включающий ранние версии песен с первых двух студийных альбомов. Уэйтсу также посвящено более 20 трибьют-альбомов, среди них наиболее известны Step Right Up: The Songs of Tom Waits 1995 года, New Coat of Paint: Songs of Tom Waits 2000 года и Grapefruit Moon: The Songs of Tom Waits 2008 года.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы 

 Примечание
 Сингл «Bad as Me» занял 50 место в чарте Франции.
 Сингл «Back in the Crowd» занял 73 место в бельгийском чарте для региона Фландрия.

Видеоальбомы 

 Легальность данного издания сомнительна.

Видеоклипы

Промоиздания

Демозаписи

Саундтреки

Отдельные песни в саундтреках 

В список включены песни, вошедшие в официальные саундтреки к фильмам. Полный список песен, звучавших в кинокартинах, можно увидеть здесь.

Прочие появления

Альбомы других музыкантов

Посвящения другим музыкантам

Благотворительные и немузыкальные сборники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тома Уэйтса:
 Основные альбомы
 Алфавитный список песен
 Дискография музыканта на сайте Discogs
 Дискография и рецензии на сайте Allmusic

Литература 
 
 

Уэйтс, Том
Уэйтс, Том